In 2014 werd het 94ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 18 januari tot 13 april.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau